Угрызения:

 Угрызения — фильм 2004 года режиссёра К. Аллана Брока в жанре комедия.
 Угрызения 2: В(л)ажные моменты — фильм режиссёра Филлипа Бартелла. Продолжение комедии 2004 года.
 Угрызения 3: Всё, что вы можете съесть — комедия, снятая в 2009 году, является продолжением фильмов «Угрызения».
 Угрызения 4: Театральный кружок — комедия, снятая в 2011 году, является продолжением фильмов «Угрызения».